Ла Пантера има више значења:

 Ла Пантера (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пантера (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пантера (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику